Неофициа́льный чемпиона́т ми́ра по футбо́лу (, сокр. ) — способ определения лучшей футбольной сборной в мире, использующий систему, сходную с той, которая используется в профессиональном боксе или до недавнего времени — в шахматах. В настоящее время титул принадлежит сборной Аргентине по футболу, получившей его 13 декабря 2022 года в матче Чемпионата мира по футболу 2022 против сборной Хорватии по футболу. Следующий матч за защиту титула состоится 23 марта 2023 года против сборной Панамы по футболу.

Первоначально идея исходила от некоторых болельщиков Шотландии, которые в шутку утверждали, что, поскольку их сборная выиграла у Англии (которая, в свою очередь, победила на Кубке мира 1966) на Домашнем чемпионате Великобритании 15 апреля 1967, что стало первым поражением Англии после их триумфа на Кубке мира, то она является неофициальным чемпионом мира.

Много лет спустя был создан веб-сайт, иллюстрирующий результаты данного виртуального соревнования. Веб-сайт был освещён в известном футбольном журнале «FourFourTwo», что привлекло к нему дополнительный интерес.

Эта идея не санкционирована ФИФА и не имеет какой-либо официальной поддержки.

История

Первые годы 
Самый первый международный матч не позволил установить имя чемпиона — спор Англии и Шотландии, состоявшийся 30 ноября 1872 года, завершился нулевой ничьей. Вопрос о неофициальном чемпионе мира, таким образом, оставался открытым, пока те же команды не встретились снова. На сей раз встреча проходила в «Овале Kennington» (The Oval) 8 марта 1873. Англия победила 4:2 и стала неофициальным чемпионом мира по футболу. Уэльс присоединился к борьбе в 1876, Ирландия — в 1882. Чемпионом, однако, становились только команды Шотландии и Англии; так продолжалось до марта 1903, когда Ирландия победила Шотландию 2:0. Уэльс впервые выиграл титул в марте 1907, победив Шотландию 1:0.

Шотландия вернула себе звание в следующем году. Шотландия, в отличие от Англии, не проводила международных матчей и сохранила, таким образом, звание чемпиона. К концу 1909 Англия взяла титул и впервые защитила его в матче со сборной, не являющейся представителем Британских островов.

Согласно разделению, Ирландия должна была выступать на соревнованиях как Северная Ирландия с 1923. Команда впервые получила звание чемпиона в 1927, победив Англию 2:0.

Ни одна из команд Островов (Англия, Уэльс, Шотландии, Северная Ирландия) не участвовала в 1930, 1934 и 1938 в Кубке мира, что не позволило титулу уехать за границу; Первая и Вторая мировые войны тоже препятствовали дальнейшему процессу глобализации футбола.

1930-е — 2000 
В 1931 титул впервые покинул пределы Британских островов — Австрия 16 мая разгромила в Вене шотландцев — 5:0. Однако уже в 1932 титул вновь вернулся на Острова. И только в 1950 году, когда сборная Англии вновь вернула себе титул, она отправилась на чемпионат мира ФИФА в Бразилию, где проиграла сборной США титул неофициального чемпиона. Это было первым титулом для американских сборных, среди которых он и разыгрывался в течение последующих 16 лет, за исключением одного года.

За это время обладателем титула побывала сборная Нидерландских Антильских островов, которая выбила Мексику со счётом 2:1 — в матче чемпионата КОНКАКАФ. Эта сборная обладала титулом наименьшее время. Звание вернулось в Европу в 1966 году — во время проведения Кубка мира ФИФА. Титул получила сборная Англии. Так случилось, что в матче Англии против Шотландии 1967 года, который и дал идею о Неофициальных чемпионатах мира по футболу, и решалась судьба этого звания. Титул оставался в Европе до 1978, когда он перешёл к Аргентине на Кубке мира 1978. Затем титул оставался в Южной Америке до Кубка мира 1982, где Перу проиграла Польше. Звание принадлежало европейским сборным в течение следующих десяти лет, за исключением одного года у Аргентины.

В 1992 титул возвратился к Соединённым Штатам, затем на протяжении одного матча им владела Австралия. Потом звание прошло через несколько южноамериканских наций, вернулось в Европу; наконец, первым азиатским обладателем стала Южная Корея. От Кореи звание перешло к Югославии. Титул оставался в Европе до марта 1998, когда Германия потеряла его в товарищеском матче со сборной Бразилии. Аргентина, в свою очередь, победила Бразилию и попала на Кубок мира 1998 в качестве неофициального чемпиона мира по футболу.

Франция повторила результат Аргентины 1978 года, взяв титул на домашнем Кубке мира. Англия взяла титул последний раз в 2000 на чемпионате Европы. Франция и Испания обладали титулом перед тем, как Нидерланды выиграли звание в марте 2002. Поскольку эта команда не квалифицировалась на Кубок мира 2002, титул не разыгрывался на официальном чемпионате мира, что необычно. Нидерланды сохранили звание до 10 сентября 2003, когда проиграли 1:3 Чехии.

Полная глобализация 
Чехи защитили свой титул несколько раз перед потерей его в матче с Ирландией в товарищеском матче. Звание тогда впервые досталось африканской нации — оно перешло к Нигерии. Ангола выиграла и удерживала звание в конце 2004 — начале 2005. Тогда они проиграли Зимбабве, которые владели им в течение шести месяцев, пока Нигерия не вернула его себе в октябре 2005. Нигерию победила Румыния, которая сама потеряла титул в матче с Уругваем. Ожидалось, что Уругвай имеет все шансы, чтобы удерживать звание с 2004 года, но они не смогли квалифицироваться на чемпионат мира 2006; это означало, что второй раз подряд титул неофициального чемпиона мира не будет разыгрываться на официальном чемпионате.

Возвращение в Европу 
Титул вернулся в Европу благодаря Грузии 15 ноября 2006. Они потеряли звание в матче против команды, которая является абсолютным рекордсменом Неофициальных чемпионатов мира по футболу — Шотландии 24 марта 2007. Таким образом, Шотландия спустя почти сорок лет вернула себе титул; последний раз она получила его в игре против Англии на Уэмбли, который и вдохновил на создание самих UFWC. Уже четыре дня спустя Шотландия уступила звание участникам чемпионата мира — Италии, и звание прошло через руки Венгрии, Турции, Греции и Нидерландов, прежде чем его получила Испания.

Японское и северокорейское владение титулом 
Европейское пребывание титула было окончено, когда Аргентина победила Испанию в сентябре 2010 года в товарищеском матче, а затем, также в товарищеской игре, проиграла Японии. Япония впервые принесла титул на Кубок Азии по футболу 2011 и осталась непобеждённой в течение всего турнира. Запланированная защита титула была отменена после землетрясения и цунами в 2011 году, и Япония сохраняла титул более года, прежде чем уступила его Северной Корее, занимающей 124 место в рейтинге ФИФА. Северная Корея удерживала звание во время всех игр на Кубке вызова АФК в 2012 году. Титул был потерян 23 января 2013 года Северной Корей в играх на Кубок короля Таиланда, в матче против команды Швеции. Результат этого матча не зафиксирован в ФИФА в качестве международного, но, тем не менее, он считается действительным на сайте UFWC.

Латиноамериканское шествие титула 
В товарищеском матче 6 февраля 2013 в Сольне, Швеция была повержена сборной Аргентины со счётом 2-3, которая привезла титул в Южную Америку. Но в октябре Аргентина потеряла его в отборочном матче чемпионата мира 2014 против сборной Уругвая. Вместе со сборной Уругвая титул прибыл на чемпионат мира 2014, где был неожиданно утерян в матче против сборной Коста-Рики. Коста-Рике удалось сохранить титул до четвертьфинального матча против сборной Нидерландов, которая, в свою очередь, передала титул сборной Аргентины в матче полуфинала. Финальный матч принес имя нового обладателя UFWC — сборная Германии. В сентябре 2014 года в товарищеском матче Германия вновь уступила звание сборной Аргентины, которая владела им чуть больше месяца, и потеряла его в матче со сборной Бразилии на турнире Superclásico de las Américas. Сборная Бразилии владела титулом до июня 2015 года, когда привезла его на Copa America 2015 и там уступила его сборной Колумбии. Колумбия в четвертьфинале проиграла Аргентине, которая, в свою очередь, в финале уступила титул новоявленному победителю Кубка Америки 2015 — сборной Чили. В ноябре 2015 чилийцы разгромно проиграли сборной Уругвая в рамках отбора к чемпионату мира 2018. 5 июня 2016 года уругвайцы отдали титул национальной команде Мексики в рамках группового раунда Кубка Америки 2016. 18 июня 2016 года сборная Мексики, проиграв с разгромным счётом 0:7, отдала титул чилийцам. Это самое крупное поражение мексиканцев на Кубках Америки и второе после разгрома от сборной Англии со счётом 0:8, случившегося 10 мая 1961 года.

В играх осенней части отборочного турнира ЧМ-2018 титул сначала перешёл Парагваю, а через 5 дней Уругваю, который в ноябре 2016 вновь отдал титул чилийцам. 23 марта 2017 сборная Аргентины забрала титул, нанеся поражение Чили со счётом 1-0, но уже в следующем матче уступила его Боливии. Боливийцы удерживали титул вплоть до 31 августа 2017 года, когда проиграли национальной команде Перу в следующем же официальном матче.

Возвращение титула в Европу 
Перуанцы удерживали титул 9,5 месяцев, проиграв 16 июня в своём первом матче чемпионата мира 2018 сборной Дании. Датчане в последний раз владели титулом почти 30 лет назад — 23 августа 1989 года. В 1/8 финала этого же турнира сборная Дании уступила в серии пенальти сборной Хорватии, которая в первый раз стала обладателем этого звания. 15 июля в финале ЧМ-2018 французы отобрали титул у хорватов, став и официальными чемпионами мира. 16 ноября 2018 года национальная команда Нидерландов в Роттердаме обыграла французов в рамках Лиги наций и стала неофициальным чемпионом мира.
24 марта 2019 немецкая сборная в гостях у голландцев, в рамках отбора к Евро-2020, вырвала победу на последних минутах 3:2 и перехватила титул у «оранжевых». 6 сентября 2019 года титул вернулся обратно к голландцам. Нидерландцы взяли реванш за домашнее поражение и победили немцев в Гамбурге 4:2. 7 сентября 2020 в матче Лиги наций 2020/2021 сборная Италии обыграла в гостях Нидерланды, удерживавшие титул один год, со счётом 1:0 и стала обладателем титула. 6 октября 2021 в матче полуфинала Лиги наций 2020/2021 сборная Испании обыграла в гостях Италию 2:1 и прервала рекордную трёхлетнюю серию Скуадры Адзурры из 37 матчей без поражений, а через 4 дня в финале Лиги Наций 2020/2021 не смогла защитить свой титул, уступив сборной Франции со счëтом 1:2. 3 июня 2022 года в первом матче Лиги наций 2022/2023 в Париже сборная Дании вернула себе титул спустя 4 года, обыграв хозяев поля 2:1. 10 июня датчане отдали титул хорватам, проиграв 0:1 в Копенгагене.

Последние 10 матчей за титул UFWC

Неофициальные чемпионы мира по футболу 

Из-за неофициального характера чемпионата не существует достоверных критериев, чтобы оценить круг обладателей звания.

В этой таблице сборные расположены согласно количеству матчей, проведённых командой в качестве чемпиона. В случае равенства этих параметров ранжирование проводится по числу дней, в течение которого команды удерживали титул.

* Включая матчи, выигранные в дополнительное время и по пенальти.

Правила 
 Первая команда, выигравшая международный матч, считается первым чемпионом мира по футболу
 Следующий матч, в котором участвует эта команда, считается титульным матчем (матчем за звание чемпиона)
 Победитель титульного матча становится чемпионом
 Дополнительное время и пенальти считаются
 В случае ничьей текущий обладатель сохраняет свой титул
 Звание передаётся любой сборной, входящей в ФИФА
 Титульные матчи проводятся по правилам, установленным для проведения данных матчей

UFWC в главных соревнованиях

Финальная часть чемпионатов мира 

Континентальные чемпионаты перечислены только тогда, когда в них участвовала команда — обладатель титула

Европейские чемпионаты

Кубок Америки 

*: «Дополнительные» турниры, в которых никакой кубок не разыгрывался, но теперь они рассматриваются как официальные чемпионаты КОНМЕБОЛ

Чемпионат КОНКАКАФ

Кубок Азии 

** На континентальных чемпионатах Африки и Океании звание ещё не разыгрывалось

Все матчи за титул UFWC

XXI век

XX век

XIX век

Примечания

См. также 
 Рейтинг сборных ФИФА — официальный рейтинг сборных
 Футбольный рейтинг Эло

Ссылки 
 Неофициальный чемпионат мира по футболу 
 RSSSF — Nasazzi’s Baton 
 RSSSF — Virtual World Championship 

Футбольные соревнования